Rees steht für:
 Rees, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Rees (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kreis Rees, von 1816 bis 1974 Landkreis in Nordrhein-Westfalen
 Pobuda & Rees, 1833 in Stuttgart gegründete Lithographische Anstalt zur Herstellung kartographischer Werke
 Rees (Illinois), Ort im Morgan County, Illinois, Vereinigte Staaten
 (4587) Rees, Asteroid des Amor-Typs
 Rees Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Reese
 Rehs
 Ries